Alberto Berdini – francescano italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Alessandro Berdini – regista teatrale italiano
 Alessandro Berdini – velocista e preparatore atletico italiano
 Amedeo Berdini – tenore italiano
 Franco Berdini – pittore e scultore italiano
 Nicola Berdini – cestista italiano
 Paolo Berdini – urbanista e saggista italiano
 Vito Berdini – falsa identità del mafioso italiano Marcello Colafigli